La palabra chupón puede designar:
 en botánica a:
 a los chupones, vástagos que brotan de las ramas principales, el tronco o las raíces de los árboles, cuyo nombre procede del elevado consumo de recursos que suponen para éstos;
a la especie Greigia sphacelata, también denominada  quiscal, planta de la familia de las bromeliáceas nativa de Chile;
 a sus frutos comestibles;
 a otras plantas de la misma familia con aspecto semejante a la anterior, como la chupalla o poe, Fascicularia bicolor;
 El nombre común de la planta Anchusa azurea.
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense
 El nombre común de la planta ''Trifolium repens
 chupetón, familiarmente un hematoma producido por succión con la boca.
 al utensilio también llamado chupete, chupón o chupo, un pezón de goma o plástico que se le da a los bebés y niños pequeños para que chupen;
 al utensilio también llamado sopapa o desatascador, utilizado para desobstruir cañerías a través de un sistema de succión generado por fuerza manual;
 A la "Corriente de resaca" que se genera con la vuelta de las mareas.
 "Chupón" es el deportista de equipo que juega de forma excesivamente individualista.
 "Chupón" en Córdoba, Andalucía, significa "caramelo con palo".
 En Soria al carámbano de hielo que se forma al congelarse el agua y que tiene una forma más o menos grande y puntiaguda.